Wanlin steht für:

 Wanlin (Houyet), Ort in der Gemeinde Houyet in Belgien
 Wanlin (Jinchuan), Gemeinde im Kreis Jinchuan (Ngawa) in der chinesischen Provinz Sichuan, Volksrepublik China
 Wanlin (Shehong), Gemeinde in der kreisfreien Stadt Shehong in der südwestchinesischen Provinz Sichuan